Opeatogenys är ett släkte av fiskar. Opeatogenys ingår i familjen dubbelsugarfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelsugarfiskar
Opeatogenys